YB steht für:
 BSC Young Boys als Berner Sportverein
 Yottabyte (Dezimalpräfix), Abkürzung für eine Quadrillion Bytes: 1024 Bytes = 1.000.000.000.000.000.000.000.000 Bytes; siehe Byte#Präfixe
 eine südkoreanische Band, siehe YB (Band)
 eine Buchstabengruppe zur Kennzeichnung von Booten in den Niederlanden
 Borajet (IATA-Code),  türkische Regionalfluggesellschaft
 eine Motorenserie von Cosworth

YB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Athen
 Großbritannien: Leeds
 Niederlande: Oldtimer-Pkw ab 1973 (schwarze Schilder mit weißer Schrift)
 Norwegen: Mo i Rana in der Provinz Nordland
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Yb steht für:
 Yottabit (Dezimalpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 1024 Bits = 1 YBit oder 1.000.000.000.000.000.000.000.000 Bits; siehe Bit
 Ytterbium als chemisches Elementsymbol
 Yb (Fluss), Fluss in Russland, Nebenfluss der Lopju, eines Nebenflusses der Wytschegda
 Yb (Dorf), Dorf in der Republik Komi.

YB